Paris s-ar putea referi la:
 Paris, capitala Franței
 Paris (mitologie), personaj mitologic
 Matthew Paris (c. 1200-1259), cronicar, călugăr benedictin 
 Alexis Paulin Paris (1800-1881), autor francez
 Paris Hilton (n. 1981), model 
 Paris (album), de Supertramp
 Paris (The Cure album)
 Paris Paris, Las Vegas, casino din Las Vegas, Nevada. 
 Paris (plantă), gen de plante din familia Liliaceae

Geografie

Canada 
 Paris, Ontario
 Paris, Yukon

Danemarca 
 Paris, Danemarca

Kiribati 
 Paris, Kiribati

Statele Unite
 New Paris, Indiana
 New Paris, Ohio
 New Paris, Pennsylvania
 Paris, Arkansas
 Paris, California, fostul nume al Loraine, California
 Paris, Idaho
 Paris, Illinois
 Paris, Iowa
 Paris, Kentucky
 Paris, Maine
 Paris, Michigan
 Paris, Missouri
 Paris, New York
 Paris, Ohio
 Paris, Pennsylvania
 Paris, Tennessee
 Paris, Texas
 Paris, Virginia
 Paris, Grant County, Wisconsin
 Paris, Kenosha County, Wisconsin 
 Paris (comunitate), Wisconsin, o comunitate neîncorporată
 Paris Township, Michigan
 South Paris, Maine
 St. Paris, Ohio
 West Paris, Maine
 Beresford, South Dakota, fostă Paris, Dakota Territory